Fīrūzābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Monavvar Tappeh, ort, Hamadan, 
 Fīrūzābād-e Kūchak, ort, Kermanshah, 
 Fīrūzābād-e Bozorg, ort, Kermanshah, 
 Fīrūzābād (ort), Lorestan, 
 Fīrūzābād-e Bālā (ort i Iran), Semnan, 
 Fīrūzābād (kommunhuvudort), Fars, 
 Shahrestān-e Fīrūzābād, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar